Welsh Open 2014 − dziewiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2013/2014. Rozegrany zostanie w dniach 19 lutego - 2 marca 2014 roku w Newport Centre w Newport (Walia).

Nagrody 
Zwycięzca: 60 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 16 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 5 000 £
Runda 3: 2 500 £
Runda 2: 1 500 £

Najwyższy break turnieju: 2 000 £

Maksymalny break : 10 000 £

Łączna pula nagród: 300 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 147, 124, 115, 114, 104, 103, 103, 100  Ronnie O’Sullivan
 142  Shaun Murphy
 139, 128, 121, 121, 118, 114, 109, 108, 104  Ding Junhui
 139  Michael White
 137  John Higgins
 134, 134, 125, 102  Barry Hawkins
 131, 100  Judd Trump
 126  Jamie Burnett
 121, 114, 108  Cao Yupeng
 118  Scott Donaldson
 116  Anthony McGill
 115  Ali Carter
 115  Joe Perry
 114  Ross Muir
 114  Mark Joyce

 114  Jamie Cope
 113, 113  Liang Wenbo
 112, 104  Neil Robertson
 112, 106, 101  Mark Allen
 111  Ken Doherty
 108  Mark Williams
 103  Marco Fu
 102  Stuart Bingham
 102  Noppon Saengkham
 101  Joel Walker
 101  Mark King
 100  Ben Woollaston
 100  Martin Gould
 100  Andrew Higginson

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/res/index.asp?event=294

2014 w sporcie
Welsh Open
2014 w Walii
Sport w Newport